Jigsaw — многозначный термин, возможные значения:
 Jigsaw — американский онлайн-каталог организаций, поглощённый Salesforce.com и на основе которого построен сервис Data.com.
 Jigsaw — американский фильм ужасов 2017 года.
 Jigsaw — студийный альбом певицы Lady Sovereign 2009 года.
  — британская поп-группа (1966–1981).